Peter Pan har flere betydninger:

 Peter Pan
 Peter Pan (Anime)
 Peter Pan (film fra 1953)
 Peter Pan - Tilbage til Ønskeøen
 Peter Pan (film fra 2003)